Il singolare del Challenger DCNS de Cherbourg 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Thierry Ascione era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 2–6, 4–6, contro Arnaud Clément.

Teste di serie

  Christophe Rochus (primo turno)
  Arnaud Clément (campione)
  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (semifinali)

 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Josselin Ouanna (ritiro)
 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
 Alexandre Sidorenko (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger DCNS de Cherbourg 2009